Xerri est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 
Xerri (variante : Scerri) est un patronyme maltais notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (1737–1799), patriote maltais ; 
  (fl. 1773–1778), théologien et philosophe maltais.

Géographie 
 La  est une grotte maltaise située à Ix-Xagħra, sur l'île de Gozo.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme maltais